Ма́тти Ма́ттссон (; ) — финский пловец. Бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио. Бронзовый призёр чемпионата мира 2013 года. В 2013 году в борьбе за звание «Спортсмен года в Финляндии» занял третье место.

Биография 
Родился 5 октября 1993 года в Пори, в Финляндии.

На летней Олимпиаде 2012 в заплыве 200 метров брассом не сумел пройти в финал, показав 17-й результат.

В 2013 году на чемпионате мира по водным видам спорта в Барселоне завоевал бронзу на дистанции 200 метров брассом с результатом 2.09,95 (новый рекорд Финляндии). Эта медаль стала первой для Финляндии на чемпионатах мира по водным видам спорта за последние 10 лет.

31 марта 2016 года включён в состав олимпийской сборной страны на летней Олимпиаде 2016.

В 2021 году стал бронзовым призёром в плавании на 200 метров брассом на Олимпийских играх 2020. Его медаль стала первой для Финляндии на этих Олимпийских играх.

Примечания

Ссылки 
 Страница Матти Маттссона 
 Matti Mattsson Lontooseen — 2012!

Пловцы Финляндии
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года